«Команда молодости нашей» — песня о спорте, написанная в 1979 году Александрой Пахмутовой на стихи Николая Добронравова. 
Впервые была выпущена на грампластинке «Любовь моя — спорт» как звуковая дорожка к фильму «Баллада о спорте», в 1980 году.

Также её исполняли Лев Лещенко, Людмила Гурченко и многие другие.

Исполнение 
В преддверии 100-летия первого футбольного матча между Санкт-Петербургом и Москвой (празднование этого события было совмещено с матчем «Зенита» и ЦСКА, состоявшимся 29 сентября 2007 года) петербургские музыканты Александр Махнач и Сергей Паращук совместно с московскими — Сергеем Галаниным и Александром Ф. Скляром — записали клип на песню «Команда молодости нашей». 
Также песня исполнялась непосредственно перед игрой на стадионе «Петровский»; на табло демонстрировались кадры исторической хроники игр «Зенита».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Песня в исполнении Л. Гурченко на официальном сайте А. Пахмутовой

Песни по алфавиту
Песни СССР
Песни на  русском языке
Песни 1979 года
Песни, написанные Александрой Пахмутовой
Песни на стихи Николая Добронравова
Песни Людмилы Гурченко
Песни Льва Лещенко